Duplicación puede referirse a:
 Duplicación del ADN
 Duplicación cromosómica
 Multiplicación por duplicación